Stampfli ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Stampfli (* 1984), Schweizer Schwimmerin und Triathletin
 David Stampfli (* 1982), Schweizer Politiker
 Hans Rudolf Stampfli (1925–1994), Schweizer Archäozoologe
 Oskar Stampfli (1886–1973), Schweizer Politiker (FDP)
 Otto Stampfli (1894–1972), Schweizer Politiker (FDP)
 Walther Stampfli (1884–1965), Schweizer Politiker (FDP), Bundesrat

Siehe auch:
 Stämpfli